The Maples bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Maples, The (Maryland), ID-Nr. 75000927
 Maples, The (Dutchess County, New York), ID-Nr. 87001092
 Maples, The (Madison County, New York), ID-Nr. 87001876